O Campeonato Canadense de Futebol de 2019 foi a 12ª edição do torneio organizado pela Associação Canadense de Futebol. O campeão da competição se classificou para a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2020.

Com a introdução dos sete clubes da Canadian Premier League (CPL) o novo formato da competição teve ao total 13 equipes, o maior número de equipes da história da competição.

Formato 
O formato da competição foi alterado para incluir as sete equipes da Canadian Premier League. Consistiu em três pré-eliminatórias para assim culminar nas semifinais e final. Todas as fases foram disputadas em partidas de ida e volta. Na primeira pré-eliminatória o Vaughan Azzurri campeão da League1 Ontario, o A.S. Blainville campeão da Première Ligue de soccer du Québec se juntou a quatro equipes da CPL. Estas se juntaram as três equipes restantes da CPL (que se classificaram diretamente a segunda pré-eliminatória por competir anteriormente ou ser sancionado mais cedo do que os outros clubes). Na terceira pré-eliminatória entraram o Ottawa Fury da USL Championship e duas equipes da Major League Soccer, são elas o Montreal Impact e o Vancouver Whitecaps FC. O Toronto FC campeão da edição passada se classificou diretamente a semifinal.

Equipes classificadas

Calendário

Chaveamento 
O sorteio foi realizado em 12 de fevereiro de 2019.

Primeira pré-eliminatória 

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

3–3 no placar agregado. HFX Wanderers venceu pela regra do gol fora de casa.

York 9 FC venceu por 1–0 no placar agregado.

Cavalry FC venceu por 4–1 no placar agregado.

Segunda pré-eliminatória 

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Cavalry FC venceu por 3–2 no placar agregado.

HFX Wanderers venceu por 4–1 no placar agregado.

York9 FC venceu por 3–2 no placar agregado.

Terceira pré-eliminatória 

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Ottawa Fury venceu por 5–4 no placar agregado.

Montreal Impact venceu por 3–2 no placar agregado.

Cavalry FC venceu por 2–1 no placar agregado.

Semifinais 

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Toronto FC venceu por 5–0 no placar agregado.

Montreal Impact venceu por 3–1 no placar agregado.

Final 

|}

Partida de ida

Partida de volta 

1–1 no placar agregado. Montreal Impact venceu na disputa por pênaltis.

Premiação

Ligações externas 
 Site oficial do Campeonato Canadense de Futebol 

Futebol do Canadá
Desporto no Canadá em 2019
Futebol de 2019 na América do Norte e Central